FC Levadia Tallinn je estonski nogometni klub iz Tallinna. Levadia je osnovana 22. listopada 1998. godine pod imenom FC Levadia Maardu. FC Levadia trenutačno igra u Meistriliigi, najvišem rangu nogometnih natjecanja u Estoniji. Igraju na stadionu Kadrioru koji može primiti do 5.000 posjetitelja od 2000. godine. FC Levadia igra svoje domaće utakmice. Uz FC Floru su najuspješniji estonski klub s osvojenih devet prvenstava, osam kupova i šest superkupova.

Uspjesi 
Meistriliiga: (10)
1999., 2000., 2004., 2006., 2007., 2008., 2009., 2013., 2014., 2020

Estonski kup: (9)
1999., 2000., 2004., 2005., 2007., 2010., 2012., 2014., 2018.

Estonski superkup: (7)
1999., 2000., 2001., 2010., 2013., 2015., 2018.

Vanjske poveznice
 Službene stranice (na estonskom, ruskom i engleskom)

Estonski nogometni klubovi
Tallinn